Klostermølle har flere betydninger:
 Klostermølle - Vandmølle ved vestenden af Mossø i Skanderborg Kommune.
 Esrum Klostermølle − Vandmølle ved Esrum Kloster
 Klostermølle (Vitskøl) − bestod af to vandmøller, som var anlagt ved Vitskøl Kloster
 Klostermøller − beliggende ved Horsens
 Vestervig Klostermølle − vindmølle ved Vestervig Kloster

Trivia 
Klostermølle refererer ofte til klostermøllen ved Voer. Udtrykket bruges imidlertid også mere generelt om de vandmøller, som munkene anlagde rundt om i Danmark i perioden fra 1135 til 1536, hvor klostermøllerne blev lagt ind under krongodset som et resultat af reformationen.